Goldhofer ist der Name der
 Goldhofer-Unternehmensgruppe

Goldhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Karoline Goldhofer-Prützel (1924–2013), deutsche Unternehmerin
 Prosper Goldhofer (1709–1782), deutscher Astronom und Mathematiker